La Revue Caractère est la revue littéraire étudiante de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Caractère a vu le jour à l'automne 1992, grâce à l'initiative et à la détermination d'étudiants en études littéraires de l'UQAR. Cette revue permet aux étudiants de publier des textes de poésie et de prose. La revue paraît généralement deux fois l'an et chaque parution est l'occasion d'un lancement spécial où chacun des auteurs peut lire ses textes.

Avec un tirage moyen de trois cents exemplaires et diffusée au Québec, la revue connaît un grand succès auprès des lecteurs. Elle donne souvent aux jeunes - et moins jeunes - auteurs l'occasion d'une première publication. Depuis 1992, chaque année, de nouveaux étudiants ont renouvelé l'équipe de Caractère et ont conçu des numéros tous plus originaux les uns que les autres. Caractère, animée par la seule volonté d'un rayonnement littéraire toujours plus grand, souhaite vivre encore longtemps et permettre à un plus grand nombre d'étudiants de faire connaître leurs créations littéraires.

Quelques faits saillants 

En 2005 et 2006, la revue s'est notamment associée au concours de poésie "Humeur de l'encre", ouvert aux étudiants de niveau universitaire et collégial de l'Est-du-Québec, en publiant les textes primés.

Une anthologie a été produite à l'hiver 2007 (vol. XV,  2) pour souligner le  de Caractère, reprenant les meilleurs textes publiés par la revue depuis ses débuts.

Caractère a publié un inédit de Nancy Huston à l'hiver 2011 (vol. XIX,  2).

Pour son , Caractère a organisé une Nuit d'écriture le  au campus de Rimouski, et a notamment publié les créations des participants dans un numéro paru en  (vol. XX,  1). Avec Jean-Simon DesRochers comme écrivain vedette et une dizaine d'animateurs invités, Caractère a notamment accueilli Dany Laferrière pour l'occasion.

Liens externes 

 Site officiel de la Revue Caractère
 Ancien blogue de la Revue Caractère
 Université du Québec à Rimouski (UQAR)
 Regroupement des étudiants en lettres de l'UQAR (RÉEL)

Revue littéraire francophone
Revue littéraire au Québec
Presse étudiante au Québec
Titre de presse créé en 1992
Université du Québec à Rimouski